De Baurusuchinae vormen een uitgestorven onderfamilie van Crocodylomorpha uit de familie der Baurusuchidae. Ze kwamen voor in het gebied van het huidige Zuid-Amerika. Deze clade werd beschreven na een fylogenetische studie voor het geslacht Pissarrachampsa. De onderfamilie is vernoemd naar de soort Baurusuchus pachecoi.

De Baurusuchinae omvatten middelgrote leden van de Baurusuchidae. Naast Baurusuchus plaatsten de onderzoekers ook Stratiotosuchus in deze onderfamilie.

Fylogenetische definitie 
De onderzoekers gaven de volgende definitie voor deze onderfamilie: deze bestaat uit Baurusuchus pachecoi en alle leden van de Crocodyliformes die een recentere gemeenschappelijke voorouder hebben met Baurusuchus pachecoi dan met Pissarrachampsa sera, Notosuchus terrestris, Mariliasuchus amarali, Armadillosuchus arrudai, Araripesuchus gomesi, Sebecus icaeorhinus, Bretesuchus bonapartei, Peirosaurus tormini en Crocodylus niloticus.

Fylogenie 
Na een fylogenetische studie kwamen de onderzoekers tot de volgende stamboom voor het geslacht Pissarrachampsa, die ook de plaats van de Baurusuchinae beschrijft:

Uitgestorven Crocodylomorpha